Суяргулов — фамилия; имеет женскую форму Суяргулова.
 Суяргулов, Мулиян Зияиитдинович (род. 1934) — артист Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури, народный артист Башкирской АССР. 
 Суяргулов, Нурмухамет Алибаевич (род. 1937) — советский и российский учёный, лингвист-арабист.

См. также 
 Суяргулово